Mankato désigne :

Mankato, une ville située dans le Kansas.

Mankato, une ville située dans les comtés de Blue Earth, Nicollet et Le Sueur ;
 North Mankato, une ville située dans les comtés de Blue Earth et Nicollet.

Homonymie de toponyme